Clwyd – contea preservata del Galles
 Clwyd – fiume del Galles
 barone (di) Clwyd – titolo nobiliare
 Theatr Clwyd (ora Clwyd Theatre Cymru) – teatro di Mold (Galles)